Micrologus (geslacht), geslacht van slakken
 Micrologus (boek), boek van de middeleeuwse monnik Guido van Arezzo over notatie van muziekschrift